Paul Rutherford (trombonist) - Brits trombonist
 Paul Rutherford (zanger) - Brits zanger